L'année 2080 est une année bissextile qui commence un lundi.
C'est la 2080 année de notre ère, la  année du  millénaire et du  et la  année de la décennie 2080-2089.

Autres calendriers 
 Calendrier hébraïque : 5840 / 5841
 Calendrier indien : 2001 / 2002
 Calendrier musulman : 1503 / 1504
 Calendrier persan : 1458 / 1459

Événements prévus

Liens 

Années 2080